Дублін — столиця Республіки Ірландія
 Дублін — графство в Ірландії
 Дублін (Каліфорнія) — місто в Каліфорнії, США.
 Дублін — село (веска) в Брагінському районі Гомельської області Білорусі.